Nieuwer-Amstel ist eine ehemalige Bezeichnung von
 Amstelveen
 New Castle (Delaware)